John Morris puede referirse a:

 John Morris (1810-1886), geólogo, botánico y paleontólogo inglés;
 John Chester Brooks Morris (1901–1970), actor estadounidense;
 John Morris (1913-1977), historiador británico;
 John Morris (1926-2018), compositor estadounidense;
 John Morris (1984-), actor de voz estadounidense;
 John Morris (1978-), jugador de curling canadiense.